Nord-Norge ali Nord-Noreg (v norveščini Severna Norveška) je geografska regija severne Norveške, ki jo sestavljajo tri administrativne regije: Nordland, Troms in Finnmark. Med največja mesta Severne Norveške (od juga proti severu) sodijo Mosjøen, Mo i Rana, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø, Alta in Hammerfest.

Regija je multikulturna, v njej ne prebivajo le Norvežani, temveč tudi etnični Sami, norveški Finci (znani kot Kveni) in Rusi. Norveški jezik prevladuje v vsej regiji, Sami večinoma naseljujejo notranje dele in nekatera območja fjordov v Finnmarku. Finščina je v uporabi le v redkih občinah na vzhodu Finnmarka.

Ozemlje Severne Norveške obsega 175.246 km². Po podatkih iz leta 2002 na njem prebiva 462.908 ljudi.

Regije Norveške